Prostomatea — клас найпростіших типу війчастих (Ciliophora). Prostomatea поширені у ґрунті, а також у прісній і солоній воді. Більшість видів живиться іншими інфузоріями.

Класифікація 
 Prostomatida
 Apsiktratidae
 Apsiktrata
 Metacystidae
 Metacystis
 Pelatractus
 Vasicola

 Prorodontida
 Balanionidae
 Balanion
 Colepidae
 Coleps
 Baikalocoleps
 Kotinia
 Macrocoleps
 Plagiopogon
 Planicoleps
 Tiarina
 Tiarinella
 Holophryidae
 Holophrya
 Cryptocaryon
 Pelagothrix
 Pleurofragma
 Fundenia
 Lagynidae
 Lagynus
 Placidae
 Placus
 Spathidiopsis
 Plagiocampidae
 Chilophrya
 Paraurotrichia
 Plagiocampa
 Plagiocampides
 Prorodontidae
 Prorodon
 Urotrichidae
 Urotricha
 Bursellopsis
 Dissothigma
 Longifragma
 Longitricha
 Rhagadostoma

Incertae sedis
 Amphibothrella
 Peridion
 Peridionella

Incertae sedis
 Malacophryidae
 Malacophrys

Примітки

Посилання 
 

Війчасті
Класи протистів